Морфологія земної поверхні (, ) —
 Те ж саме, що й геоморфологія.
 Сукупність форм рельєфу земної поверхні.

Див. також 
 Морфологічна кореляція
 Морфологічний аналіз

Література 
 

Геоморфологія